Threshold (br:Primeiro Contato) é uma série americana produzida pela CBS, exibida pela primeira vez nos Estados Unidos em setembro de 2005. O tema gira em torno de criação de uma equipe governamental liderado pela doutora Molly Caffrey para conter uma potencial invasão alienígena. A série foi cancelada em novembro de 2005. A série foi exibida no Brasil por AXN e SBT.

Resumo 

Uma sonda alienígena para em pleno mar da Coreia próximo a um navio mercante norte-americano, o Bighorn. A tripulação, afetada por um sinal estranho, morre, mas um pequeno grupo sobrevive. Mas não são humanos, são os convidados de uma poderosa raça alienígena que pretende "converter" a humanidade. Com uma força sobre-humana e mentalidade nova, as pessoas infectadas serão dedicados de corpo e alma para espalhar o sinal e infectar todo o planeta.

Ainda que não sja fácil, visto que o governo tenha preparado um plano para contê-los: o protocolo Threshold. Uma equipe de especialistas liderada pela Dra. Molly Caffrey (Carla Gugino) irá procurar, encontrar e capturar os infectados, frustrando os planos de expansão.

Juntamente com o conselheiro de Segurança Nacional J.T. Baylock (Charles S. Dutton) e agindo em segredo, a doutora Caffrey recruta o legista da NASA Nigel Fenway (Brent Spiner), o engenheiro aeroespacial Lucas Pegg (Rob Benedict) e o matemático e linguista Arthur Ramsey (Peter Dinklage). A equipe se completa com o agente especial Cavennaugh (Brian Van Holt), responsável pela segurança do grupo.

Elenco 

 Carla Gugino - Dra. Molly Anne Caffrey
 Charles S. Dutton - J.T. Baylock
 Brent Spiner - Dr. Nigel Fenway
 Rob Benedict - Lucas Pegg
 Brian Van Holt - Sean Cavennaugh
 Peter Dinklage - Arthur Ramsey
 Jeffrey Donovan - Dr. Julian Sloan

Episódios 

 Trees Made of Glass: Part 1
 Trees Made of Glass: Part 2
 Blood of the Children
 The Burning
 Shock
 Pulse
 The Order
 Revelations
 Progeny
 The Crossing
 Outbreak
 Vigilante
 Alienville

Ligações externas 
 http://www.imdb.com/title/tt0460686/

Séries da CBS
Programas do Sky Group
Séries de televisão de ficção científica dos Estados Unidos
Séries de televisão de ficção científica do Reino Unido
Séries de televisão de ficção científica da década de 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2005
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2006
Programas de televisão do Reino Unido que estrearam em 2005
Programas de televisão do Reino Unido encerrados em 2006
Programas de televisão em língua inglesa